Și băieții plâng este un single al formației Holograf, lansat în 2006.

Discuri single din 2006
Holograf